Евгений Вахтангов: Вахтангов, Евгений Богратионович (1883—1922) — советский актёр, театральный режиссёр.
 Вахтангов, Евгений Сергеевич (1942—2018) — советский живописец и сценограф, академик РАХ (2012), сын С. Е. Вахтангова, внук Е. Б. Вахтангова.